Томас Стэнли (; 25 мая 1507 — 25 августа 1560) — английский аристократ, 2-й барон Монтигл с 1523 года, рыцарь Бани.

Биография 
Томас Стэнли был сыном Эдварда Стэнли, 1-го барона Монтигла, и Элизабет Воган. Он родился в 1507 году, в 1523 унаследовал семейные владения и баронский титул. В 1533 году Томас был посвящён в рыцари Бани по случаю коронации Анны Болейн. В 1536 году он помогал своему кузену Эдварду Стэнли, 3-му графу Дерби, в подавлении католического восстания в северных графствах, известного как «Благодатное паломничество».

Сэр Томас был женат дважды: на Мэри Брэндон, дочери Чарльза Брэндона, 1-го герцога Саффолка, и Энн Браун, и на Хелен Престон, дочери Томаса Престона. В первом браке родился сын Уильям, ставший после смерти отца 3-м бароном Монтигл. Кроме того, у сэра Томаса была дочь Энн, жена сэра Джона Клифтона и мать первого барона Клифтона.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Род Стэнли
Бароны Монтигл
Бароны Англии XVI века
Рыцари Бани